Espírito Santo, expression portugaise signifiant « Esprit Saint » en français.

, un des 26 États fédérés du pays
 Espírito Santo (Rio Grande do Norte),une  municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Espírito Santo do Pinhal, une municipalité située dans l'État de São Paulo
 Espírito Santo do Turvo, une municipalité située dans l'État de São Paulo

 Espírito Santo (Rio Grande do Sul), un quartier de la municipalité de Porto Alegre, capitale de l'État du Rio Grande do Sul
 Espírito Santo do Oeste, l'autre nom de la municipalité de Paraú, dans l'État du Rio Grande do Norte

Espírito Santo (Mértola), une paroisse civile de la municipalité de Mértola, située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo
 Espírito Santo (Nisa), une paroisse civile de la municipalité de Nisa, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo

Personnalités 

 Guilherme Espírito Santo, un footballeur et athlète portugais
 Moisés Espírito Santo, un sociologue portugais

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme